Guardião (Marvel Comics) - personagem dos quadrinhos
Guardiões (MBTI)
Guardião tutelário
AdventureQuest - um jogo de RPG no qual uma das classes se chama "Guardião"

Desambiguação